Герман Бидер (; род. , Маркерсдорф, Пилах, Нижняя Австрия, Австрия) — австрийский языковед. Доктор филологических наук (1986), профессор (1987).

Биография 
Окончил Венский университет по специальностям «переводчик русского языка» (1965) и «славянская филология и история Восточной Европы» (1970).

В 1969 году в Вене защитил диссертацию доктора философии «Stanisław Brzozowski und die russische Literatur» (Станислав Бжозовски и русская литература).

C 1971 работал в Институте славистики Зальцбургского университета.

В 1985 году в Зальцбурге защитил диссертацию хабилитированного доктора «Deutsche Wortbildungselemente in den slavischen Sprachen» (Немецкие словообразовательные элементы в славянских языках).

Сферы интересов — восточнославянское (белорусское, украинское, русское) и польское языкознание.

Автор трудов по украинистике, полонистике, белорусистике, богемистике и русистике. Исследует социолингвистические проблемы восточнославянских языков; историю восточнославянского письма, языковые контакты немецкого и славянского языков.

Участник 3-го Международного конгресса украиноведов в Харькове.

Заместитель председателя Международной ассоциации белорусистов.

Труды 
 Die Sufixattraktion deutscher Lehnwörter (Substantiven) in den slavischen Sprachen // Die Welt der Slaven. — , 1988. — Jb. 33. — № 1.
 Die sprachenpolitische Situation in der Ukraine // Sprachenpolitik in Mittel- und Osteuropa. — , 1995.
 Die ruthenische (ukrainische) Sprache in der Habsburgermonarchie 1772—1918 // 3-й Міжнар. конгрес україністів. «Мовознавство». — , 1996.
 Український переклад — Українська мова в Габсбурзькій монархії (1772—1918 рр.) // Мовознавство. 1997. — № 1.
 Problemy norm współczesnego ukraińskiego języka literackiego // Literatury i języki Słowian Wschodnich. — Opole, 1997. — T. 11.

Публикации 
 Развіццё беларускай літаратурнай мовы ў кантэксце славянскага адраджэння // Беларусь паміж Усходам і Захадам. Частка 2. (Беларусіка — Albaruthenica 6). У.Конан, А.Мальдзіс, Г.Цыхун (рэд.). — , 1997. — С. 112—118.
 Шляхі развіцця лексікі беларускай літаратурнай мовы // Беларуская мова ў другой палове XX стагоддзя: Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 22—24 кастрычніка 1997 г.). Л. І. Сямешка, М. Р. Прыгодзіч (рэд.). — , 1998. — С. 5—9.
 Stanisław Brzozowski und die russische Literatur. — , 1969. — 262 S.
 Deutsche Wortbildungselemente in den slavischen Sprachen. — Salzburg 1985. — 765 S.
 Soziolinguistische Aspekte der weißrussischen Sprache // Zeitschrift für Slawistik. — T. 40. — , 1995. — 4. — S. 398—414.
 Zur Diskriminierung der weißrussischen Sprache in der Republik Weißrußland // Die slawischen Sprachen. — T. 50. — Salzburg, 1996. — S. 67—125.
 Normprobleme der weißrussischen Standardsprache. Tendenzen der Russifizierung und Weißrussifizierung // Wechselbeziehungen zwischen slawischen Sprachen, Literaturen und Kulturen in Vergangenheit und Gegenwart. Ohnheiser I. (Hrsg.). — Innsbruck, 1996. — S. 115—128.
 Das Weißrussische // Einführung in die slavischen Sprachen. P.Rehder (Hrsg.). — Darmstadt, 1998. — S. 110—125.
 Konfession, Ethnie und Sprache in Weißrußland im 20. Jahrhundert // Zeitschrift für Slawistik. T. 45. — , 2000. — 2. — S. 200—214.
 Die weißrussische Standardsprache am Ende des 20.Jahrhunderts // Sprachwandel in der Slavia. Die slavischen Sprachen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. T.2. L.N.Zybatow (Hrsg.). — Frankfurt am Main etc., 2000. — S. 653—664.
 Der Kampf um die Sprachen im 20.Jahrhundert // Handbuch der Geschichte Weißrußlands. D.Beyrau, R.Lindner (Hrsg.). — , 2001. — S. 451—471.
 Die sprachwissenschaftliche Terminologie in Branislaŭ Taraškevičs Беларуская граматыка для школ (Wilna 1918) // Zeit — Ort — Erinnerung. Slawistische Erkundungen aus sprach-, literatur- und kulturwissenschaftlicher Perspektive. Festschrift für I. Ohnheiser und Ch. Engel zum 60. Geburtstag. Eva Binder, Wolfgang Stadler i Helmut Weinberger (Hrsg.). — Innsbruck, 2006. — S. 343—365.

Литература 
 Герман Бідэр як даследчык беларускай мовы / Прыгодзіч М. і інш. — : Паркус плюс, 2007. — 54 с.
 Мегела І. П. Енциклопедія сучасної України. — Т. 2. — Київ, 2003. — С. 743.
 Тараненко О. О. Бідер Герман // .

Выпускники Венского университета
Слависты Австрии
Белорусисты
Богемисты
Полонисты
Русисты
Украинисты